Buzura taiwana är en fjärilsart som beskrevs av Sato 1981. Buzura taiwana ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
taiwana